Durieux ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Durieux (* 1985), luxemburgischer Fußballschiedsrichter

 Frédéric Durieux (* 1959), französischer Komponist
 Tilla Durieux (eigentlich: Ottilie Godeffroy; 1880–1971), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Durieu
 Du Rieux